Höring ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Höring (1890–1976), deutscher Polizeigeneral und SS-Gruppenführer
 Felix O. Höring (1902–1984), deutscher Mediziner
 Klaus Höring (* 1934), deutscher Theaterregisseur und Theaterschauspieler
 Matthias Höring (* 1962), deutscher Tischtennisspieler
 Patrik C. Höring (* 1968), deutscher katholischer Theologe
 Walter Hoering (1933–2019), Professor für Philosophie

Höring ist der Name folgender Orte:

 Höring (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Höring (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Höring (Gemeinde Auerbach), Ortschaft der Gemeinde Auerbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Höring (Steinau), Ortsteil der Gemeinde Steinau, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
Siehe auch:
 Hørring
 Höringen